Kråkris kan avse:

Kråkris –  ett vintergrönt ris som hör till växtfamiljen ljungväxter, se kråkbär
 Kråkris (lägereld) – en benämning inom friluftslivet på torra tunna kvistar